Antrieb bezeichnet:

 Antrieb, in der Technik einen Mechanismus oder Vorgang, mit dem ein Objekt bewegt oder dessen Bewegung erzeugt wird
 Schraubenkopfantrieb, ebenfalls in der Technik eine Geometrie am Schraubenkopf zum Ansatz eines Schraubendrehers oder Schraubenschlüssels
 Kraftstoß, die physikalische Größe der Impulsänderung
 Handlungsbereitschaft, in der Verhaltensbiologie die Summe aller inneren Faktoren, die ein Verhalten auslösen können
 Motivation, in den Humanwissenschaften sowie in der Ethologie einen Zustand des Organismus, der die Richtung und die Energetisierung des aktuellen Verhaltens beeinflusst.

Siehe auch: